Lakeland (Flórida)
Lakeland (Minnesota)
Lakeland (Tennessee)
Lakeland (Geórgia)

Ou ainda:
Lakeland terrier
Lakeland Shores
Lakeland Highlands
Lakeland North
Lakeland South
Lakeland Village

Desambiguações de topônimos